est une expression anglo-saxone signifiant « soldat de l'amour ». Elle peut faire référence à :

 , single de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Soldier of Love, album de Sade sorti le  ;
 Soldier of Love, single de l'album ;
 Soldier of Love (Lay Down Your Arms), single d'Arthur Alexander sorti en 1962 ;